Stucka oder Stučka ist der Familienname folgender Personen:

 Lutz Stucka (* 1953), deutscher Autor und Heimathistoriker der Oberlausitz
 Pēteris Stučka (Peter Stucka, Pjotr Iwanowitsch Stutschka; 1865–1932), lettischer Advokat und Politiker; Volkskommissar der Justiz der UdSSR

Stučka steht für:
 Stučka, bis 1991 Name der Stadt Aizkraukle in Lettland

Siehe auch:
 Stuka, Abkürzung für Sturzkampfflugzeug